Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки мала зобов'язання перед World TeamTennis.
Одинадцята сіяна Кеті Мей виграла титул і $6000, у фіналі перемігши Брігітт Куйперс з рахунком.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1976